Bukowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Bukowice, un village du powiat de Milicz
 Bukowice, un village du powiat de Wołów
dans la voïvodie de Lublin
 Bukowice, un village